Počet obyvatel Rumunska činil v roce 2014 odhadem 19 942 642 lidí.

Vývoj populace 
 1844 — 3,6 milionu
 1861 — 3,9 milionu
 1870 — 4,3 milionu
 1880 — 4,5 milionu
 1890 — 5,3 milionu
 1900 — 6,0 milionů
 1910 — 6,9 milionu
 1915 — 7,8 milionů
 1921 — 15,6 milionů
 1930 — 17,9 milionů
 1939 — 19,9 milionů
 1940 — 15,9 milionů
 1941 — 13,6 milionů
 1946 — 15,8 milionů

Zdroj:

Etnické skupiny 

Před II. světovou válkou tvořily menšiny v Rumunsku 28 % populace, během války se toto číslo snížilo na polovinu kvůli ztrátě hraniční oblastí Besarábie, severní Bukovina a jižní Dobrudža. Dvě třetiny etnických Němců po II. světové válce zemi opustilo nebo bylo deportováno. Dnes žije v Rumunsku asi 60 000 etnických Němců.

Z oficiálně uváděné populace tři čtvrtě milionu Židů více než polovina zemřela během války. Masová emigrace, především do Izraele a Spojených států, snížila velikost židovské komunity na méně než 6 000 v roce 2002 (odhaduje se, že skutečné číslo může být třikrát až čtyřikrát vyšší).

Hlavními menšinami jsou Maďaři a Romové, německá minorita se stále zmenšuje. V Rumunsku také žije malá česká menšina. Po roce 1989 se Bukurešť znovu stala kosmopolitním městem. Menšinová populace je nejzřetelnější v Transylvánii a Banátu, oblastech na severu a západě země, které patřily k habsburské řiši a Rakousku-Uhersku.

Index dožití

Před I. světovou válkou

Mezi I. a II. světovou válkou

Po II. světové válce

Náboženství (2011) 
 Rumunská pravoslavná církev — 81.04 %
 Římští katolíci — 4.33 %
 Kalvinisté — 2,99 %
 Rumunská řeckokatolická církev — 0,75 % – 3,3 %

Reference

Externí odkazy 
 

Rumunsko
Rumunská společnost